Antonio Machado – poeta e scrittore spagnolo
 Antonio Machado Álvarez – etnografo spagnolo
 Antonio Machado – stazione della metropolitana di Madrid